Орто-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

Красноярский край 
 Орто-Кюель — озеро, координаты 72°17’с. ш. 100°04’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 71°23’с. ш. 100°20’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 70°33’с. ш. 96°57’в. д..

Республика Саха (Якутия) 
 Орто-Кюель — озеро, координаты 65°20’с. ш. 146°56’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 67°27’с. ш. 137°03’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 70°50’с. ш. 142°26’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 71°51’с. ш. 116°10’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 71°43’с. ш. 119°49’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 72°19’с. ш. 118°10’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 68°53’с. ш. 150°35’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 68°43’с. ш. 151°12’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 68°21’с. ш. 149°59’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 66°27’с. ш. 149°16’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 61°55’с. ш. 125°20’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 64°14’с. ш. 116°12’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 64°30’с. ш. 115°37’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 64°22’с. ш. 118°19’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 61°47’с. ш. 113°03’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 63°51’с. ш. 123°32’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 63°59’с. ш. 120°36’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 63°57’с. ш. 121°36’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 61°47’с. ш. 112°12’в. д..
 Орто-Кюель — урочище, координаты 62°37’с. ш. 117°31’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 62°14’с. ш. 119°26’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 62°39’с. ш. 130°10’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 62°53’с. ш. 120°40’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 62°25’с. ш. 123°22’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 62°17’с. ш. 122°48’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 62°34’с. ш. 124°36’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 63°47’с. ш. 123°15’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 64°36’с. ш. 120°44’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 64°32’с. ш. 121°17’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 67°27’с. ш. 152°52’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 66°34’с. ш. 150°06’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 66°32’с. ш. 151°55’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 65°33’с. ш. 150°25’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 66°09’с. ш. 151°25’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 64°11’с. ш. 113°28’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 67°54’с. ш. 134°13’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 64°12’с. ш. 125°49’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 64°59’с. ш. 125°23’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 64°26’с. ш. 123°30’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 64°23’с. ш. 123°49’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 64°19’с. ш. 120°02’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 64°17’с. ш. 123°08’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 65°17’с. ш. 123°13’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 65°04’с. ш. 123°52’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 65°18’с. ш. 124°59’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 65°05’с. ш. 124°59’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 63°45’с. ш. 123°48’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 63°34’с. ш. 121°18’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 62°41’с. ш. 131°22’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 63°28’с. ш. 124°06’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 63°03’с. ш. 121°08’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 63°57’с. ш. 130°47’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 62°52’с. ш. 129°18’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 62°58’с. ш. 131°17’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 61°18’с. ш. 130°24’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 61°48’с. ш. 126°39’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 61°38’с. ш. 127°35’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 68°09’с. ш. 150°46’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 69°22’с. ш. 152°39’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 71°16’с. ш. 140°50’в. д..
 Орто-Кюель — урочище, координаты 70°54’с. ш. 145°03’в. д..
 Орто-Кюель — река, координаты 70°44’с. ш. 142°21’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 63°37’с. ш. 118°57’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 62°44’с. ш. 115°19’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 63°50’с. ш. 117°50’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 63°39’с. ш. 116°37’в. д..
 Орто-Кюель — озеро, координаты 61°52’с. ш. 110°57’в. д..

Примечания

См. также 
 Орт-Кюеле
 Орто-Келюе